Das Monte Carlo Classic 2003 fand vom 18. bis 22. November 2003 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 19.000 US-Dollar.

Linda Charman besiegte im Finale Nicol David mit 8:10, 9:1, 9:6 und 9:1 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2003
WSA World Tour 2003/04